Дзержинка — покинутый населённый пункт (бывший хутор) в Гудермесском районе Чечни.

География 
Был расположен в 19 км к северо-востоку от города Гудермес, в начале канала имени Дзержинского, на границе с Хасавюртовским районом Дагестана.

История 
Хутор появился в начале 1940-х годов, как поселок строителей канала имени Дзержинского (откуда и название).

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Гудермесского района